Oxgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxgölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Oxgölen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Oxgölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn